Dysart kan syfta på följande platser:

Australien 

 Dysart (ort i Australien), Tasmanien, Southern Midlands,

USA 

 Dysart (ort i USA), Iowa, Tama County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar